Эльвира Абрамовна Галкина (род. 4 декабря 1965, Ловозеро, Мурманская область) — российская саамская поэтесса, исполнительница лув; член Союза саамских писателей Скандинавии, лауреат ежегодного саамского фестиваля песни «Sámi Grand Prix» (2002, Кёутукейну, Норвегия) и премии Культурного фонда Союза саамов (1996).

Биография 
Родилась 4 декабря 1965 года в селе Ловозеро в Мурманской области.

С 1973 по 1983 годы обучалась в средней школе села Ловозеро.

С 1983 по 1987 годы обучалась на кафедре этнокультурологии Института народов Севера Ленинградского педагогического института им. Герцена по окончании которого работала учителем в средней школе.

С 1995 года назначена заведующей фольклорным отделением и заместителем директора Саамского культурного центра села Ловозеро. Руководит самодеятельным коллективом «Сарна Самас».

Автор стихов на кильдинском диалекте саамского языка и музыки к ним. Автор нескольких книг, изданных в России, Финляндии и Норвегии на саамском и северосаамском языках.

Библиография 
 Пе̄ййвьесь пе̄ййв: парна стиха. [Дет. стихи: Материалы для доп. чтения в саамской нац. шк.]. — М. — Мурманск, 1991
 Пе̄ййвьесь пе̄ййв («Солнечный день»). — Мурманск, 1992.
 Пе̄ййвьесь пе̄ййв. — Таввяп Кырьй в. а., 1994
 Пе̄ййвьесь пе̄ййв: Šerres beaivi («Солнечный день»), илл. Я. С. Яковлев, изд. «Davvi Girji», Норвегия, 1994.
 Та̄ссьт нӣйта («Девочка звездочка») / Эля Галкина, Яковлев рак. — Таввял Кырьй, 1998
 Та̄ссьт нӣйта: Моайнас / Э. А. Галкина, Я. Яковлев. — Таввял Кырьй, 1998
 Та̄ссьт нӣйта: Моайнас – Nástenieida: Sámi máinnas («Девочка звездочка»), илл. Я. С. Яковлев, изд. «Davvi Girji», Норвегия, 1999.
 Сандра: Рассказы. — Мурманск, 2012.

Примечания

Литература 
 Эльвира Абрамовна Галкина // Огрызко В. Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Ч. 1. — М., 1998.

Ссылки 
 
 Эльвира Галкина (Саами. Ловозеро). аудио

Саамские поэты